Нечипоре́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Нечипоренко, Анатолий Ильич (1941—2014) — участник и защитник Евромайдана. Герой Украины.
 Нечипоренко, Валерий Петрович (род. 1947) — ташкентский и петербургский писатель, преимущественно фантаст.
 Нечипоренко, Валерий Петрович (1955—2011) — украинский журналист и прозаик.
 Нечипоренко, Владимир Данилович (1948—1995) — полковник, заслуженный военный лётчик Российской Федерации.
 Нечипоренко, Всеволод Филиппович (1913 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Нечипоренко, Кирилл Семёнович (1855 — не ранее 1916) — мировой судья, депутат Государственной думы I созыва от Таврической губернии.
 Нечипоренко, Николай Гаврилович (1896—1975) — гвардии красноармеец.
 Нечипоренко, Олег Викторович (род. 1989) — испанский хип-хоп-исполнитель родом из Санкт-Петербурга, более известный как Kizaru.
 Нечипоренко, Олег Максимович (род. 1932) — полковник внешней разведки КГБ СССР, автор ряда документальных книг.
 Нечипоренко, Степан Игнатьевич (1902—1984) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-майор авиации. 
 Нечипоренко, Татьяна Алексеевна (1917—1998) — советский и украинский врач, Герой Социалистического Труда (1971).
 Нечипоренко, Юрий Дмитриевич (род. 1956) — русский писатель, журналист, доктор физико-математических наук.

См. также 
 Нечипуренко
 Ничипоренко